Пахрудин Асадалиевич Гимбатов (24 марта 1987, Норильск) — российский хоккеист, нападающий. Воспитанник петербургского хоккея. Сводный брат Магомеда Гимбатова.

Карьера 
Начал карьеру в 2006 году в составе петербургского СКА, выступая до этого за его фарм-клуб. Проведя лишь один матч, отправился в Высшую лигу, где выступал в петербургском «Спартаке», а также в подмосковном «Титане». В последующие два сезона Гимбатов был игроком ступинского «Капитана», а также серовского «Металлурга», после чего в 2009 году вернулся в «Титан». 

Перед началом дебютного сезона ВХЛ подписал контракт с ангарским «Ермаком», вновь отметившись результативной статистикой по штрафным минутам. Однако уже в следующем сезоне Гимбатов, помимо 163 минут штрафа, сумел записать на свой счёт 33 (20+13) результативных балла в 60 матчах, став одним из лучших бомбардиров команды. Летом 2012 года по приглашению нового главного тренера череповецкой «Северстали» Андрея Назарова отправился на просмотр. В своих первых же двусторонних матчах отметился не только заброшенными шайбами, но и драками с партнёрами по команде — Евгением Монсом и Николаем Стасенко. Затем на Кубке «Донбасса» подрался с Евгением Артюхиным, после чего, непосредственно перед началом сезона, руководство череповецкого клуба приняло решение оставить Гимбатова в команде. 8 сентября 2012 года в матче против «Салавата Юлаева» дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, проведя на площадке чуть больше 8 минут.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 19 февраля 2015 года

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки ХК «Титан»
Игроки ХК ЦСК ВВС
Игроки ХК «Капитан»
Игроки ХК «Металлург» Серов
Игроки ХК «Ермак»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Ижсталь»
Игроки ХК «Сокол» Красноярск